Чиче́рина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Чичерина, Елизавета Петровна (урождённая Демидова; 1765/1767—1834) — русская писательница и переводчица.
 Чичерина, Софья Васильевна (в замужестве Бобровникова; 1867—1918) — русский педагог, публицист, этнограф, сноха Бобровникова А. А.
 Чичерина, Юлия Дмитриевна (род. 1978) — российская рок-певица.